Hugues de Lusignan fait référence à plusieurs personnalités médiévales françaises du  au . Le prénom  est attribué à plusieurs membres de la Maison de Lusignan, originaire du Poitou, ainsi qu'à des membres d'une branche cadette implantée en Orient latin dès le .

Les seigneurs de Lusignan 
Les quatorze premiers seigneurs de Lusignan se prénomment , tous fils du précédent, dont :

 Hugues  le Veneur (v. 880-v. 948) ; épouse Aleait (av. 930-ap. 950) ;
 Hugues II le Cher (av. 950-v. 980), seigneur de Lusignan, fils des précédents ; épouse Avierne (av. 947/55-ap. 959/77) ;
 Hugues III de Lusignan dit le Blanc(v. 970-v. 1012), seigneur de Lusignan et de Civray, fils des précédents ; épouse Arsende (v. 984- ap. 1014) ;
 Hugues IV de Lusignan dit le Brun ou le Chiliarque (av. 997-1030/32), seigneur de Lusignan et de Couhé, fils des précédents ; épouse : 1. Audéarde de Chabanais (av. 1008-av. 1030) ; 2. Mahaut (av. 1017-ap. 1030) ;
 Hugues V de Lusignan dit le Pieux (v. 1021-8 octobre 1060), seigneur de Lusignan et de Couhé, fils du précédent et d'Audéarde ; épouse Almodis de la Marche (v. 1023-1071) ;
 Hugues VI de Lusignan dit le Diable puis le Vieux (v. 1035- 1110), seigneur de Lusignan, fils des précédents ; épouse Audéarde de Thouars (v. 1048-av. 1115/1140) ;
 Hugues VII le Brun de Lusignan (v. 1060- 1148), seigneur de Lusignan, fils des précédents; épouse Sarrazine de Lezay (v. 1085-av. 1144) ;
 Hugues VIII de Lusignan (v. 1097-ap. 1171), seigneur de Lusignan, fils des précédents ; épouse : 1. Bourgogne de Rancon (av. 1112-ap. 1169) ; 2. Douce Milon (av. 1150-ap. 1168) ;
 Hugues le Brun ou Hugues de Lusignan (av. 1124-v. 1169), co-seigneur de Lusignan avec son père, fils du précédent et de Bourgogne de Rancon ; épouse Aurengarde d'Exoudun (av. 1124-v. 1169) ;
 Hugues IX le Brun (av. 1151- 11 août 1219, Damiette), seigneur de Lusignan, hérite en 1199 par succession collatérale du comté de la Marche, fils des précédents ; épouse : 1. une inconnue (mère d'Hugues X) ; 2. Mathilde d'Angoulême (av. 1181-ap. 29 août 1233) ;
 Hugues X de Lusignan (v. 1182-5 juin 1249 à Damiette), seigneur de Lusignan, comte de la Marche, fils du précédent ; épouse Isabelle d'Angoulême (v. 1192-4 juin 1245), comtesse d’Angoulême ;
 Hugues XI le Brun (v. 1221-6 avril 1250), seigneur de Lusignan, comte de la Marche, comte d’Angoulême, fils des précédents ; épouse Yolande de Bretagne (1218-15 octobre 1272), comtesse de Penthièvre, dame de Moncontour et de Fère-en-Tardenois ;
 Hugues XII de Lusignan (av. 1241-ap. 25 août 1270), seigneur de Lusignan, comte de la Marche, comte d’Angoulême, fils des précédents ; épouse Jeanne de Fougères (av. 1242-ap. 1273), dame de Fougères et de Porhoët ;
 Hugues XIII le Brun (25 juin 1259-novembre 1303), seigneur de Lusignan, de Fougères et de Porhoët, comte de la Marche, comte d’Angoulême, fils des précédents ; épouse Béatrix de Bourgogne (av. 1264-ap. juillet 1328), sans descendance.

Le sous-lignage de Vouvant 
Le prénom Hugues est également porté par un membre du sous-lignage de Vouvant :

 Hugues de Lusignan (av. 1185-ap. 1215), fils aîné de Geoffroy  de Lusignan, seigneur de Vouvant, comte de Jaffa et d'Ascalon, et d'Humberge de Limoges.

Les Lusignan de Chypre 
Ainsi que pour des membres de la branche cadette des rois de Chypre :

Première Maison de Lusignan 
 Hugues  de Lusignan (1193/94-10 jav. 1218), roi de Chypre, fils d'Aimery II de Lusignan ;
 Hugues II de Lusignan (1252-5 déc. 1267), roi de Chypre et seigneur du royaume de Jérusalem, fils d'Henri  de Lusignan.

Seconde Maison de Poitiers-Lusignan 
 Hugues III de Lusignan, (1235-1284) roi de Chypre et de Jérusalem, cousin du précédent, fils de d'Henri de Poitiers-Antioche et d'Isabelle de Lusignan ;
 Hugues IV de Lusignan (1294-10 oct. 1359), roi de Chypre et de Jérusalem, neveu de Henri II de Chypre et d'Amaury II de Chypre, fils de Guy de Chypre et d'Echive d'Ibelin.
 Hugues de Lusignan (v. 1335-v. 1385), prince chypriote, fils de Guy de Lusignan ;
 Hugues de Lusignan  (v. 1380/85-1442), cardinal grec du , fils de Jacques  de Chypre.

Notes et références

Sources et bibliographie

Bibliographie 
 Clément de Vasselot de Régné, Le "Parentat" Lusignan () : Structures, parenté vécue, solidarités et pouvoir d’un lignage arborescent, Thèse de doctorat en histoire médiévale, sous la direction de John Tolan et de Martin Aurell, Université de Nantes, 4 vol.,  p., décembre 2018.

Articles connexes 

 Maison de Lusignan
 Liste des seigneurs de Lusignan
 Armorial de la maison de Lusignan
 Liste des comtes de la Marche
 Liste des comtes et ducs d'Angoulême
 Liste des comtes et ducs de Penthièvre
 Baronnie de Fougères
 Comté de Porhoët

Maison de Lusignan au haut Moyen Âge
Maison de Lusignan
Croisé
Comte du Moyen Âge
Comte de la Marche
Comte d'Angoulême
Lusignan
Lusignan
Homonymie de personnes
Homonymie dynastique